Luci Valeri Flac (mestre de la cavalleria), magister equitum el 321 aC
 Luci Valeri Flac (cònsol segle III aC), cònsol l'any 261 aC
 Luci Valeri Flac (cònsol 195 aC), cònsol el 195 aC
 Luci Valeri Flac (triumvir), triumvir el 190 aC
 Luci Valeri Flac (cònsol 152 aC) cònsol el 152 aC
 Luci Valeri Flac (cònsol 131 aC), cònsol el 131 aC
 Luci Valeri Flac (cònsol 100 aC), cònsol el 100 aC i 86 aC
 Luci Valeri Flac (magistrat) (segle I aC), magistrat romà, interrex i magister equitum
 Luci Valeri Flac (pretor), pretor el 63 aC
 Luci Valeri Flac (pompeià), polític pompeià
 Luci Valeri Flac (sacerdot)''', sacerdot de Mart romà